Dog Food (song) van Iggy Pop
Dog Food (ep) van Mondo Generator
Dof Food (film)
Dog Food (band)